Santee – grupa Indian Dakota
 Santee – rzeka w Karolinie Południowej

Miejscowości w USA:
 Santee – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Santee – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Santee – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Orangeburg